Auke ist

 Auke, ein friesischer Vorname
 Auke (Volk), eine Ethnie in Alaska

 Orte
 Auke Bay, eine Gemeinde in Alaska
  Auke Lake, ein See in Alaska